Borrachín puede referirse al nombre común de las siguientes plantas:

 Arbutus unedo; 
 Berberis vulgaris.